Anzola peut désigner:
 Anzola dell'Emilia, commune italienne de la ville métropolitaine de Bologne dans la région Émilie-Romagne dans le Nord de l'Italie;
 Anzola d'Ossola, commune italienne de la province du Verbano-Cusio-Ossola dans la région Piémont en Italie.